Eugen Onegin steht für:

 Eugen Onegin, Versepos von Alexander Puschkin aus dem Jahr 1833
 Eugen Onegin (Oper), Oper von Pjotr Iljitsch Tschaikowski aus dem Jahr 1878
 Eugen Onegin (1919), deutscher Spielfilm von H. Fredall aus dem Jahr 1919
 Eugen Onegin (1946), deutscher Spielfilm von Helmut Brandis aus dem Jahr 1946
 Onegin – Eine Liebe in St. Petersburg, englischer Spielfilm von Martha Fiennes aus dem Jahr 1999
 Eugen Borisowitsch Lhwoff-Onégin, Pseudonym der deutschen Musikerin Agnes Elisabeth Overbeck (1870–1919)

ru:Евгений Онегин (значения)